OR, Or eller or kan syfta på
 OR (logisk funktion) – en logisk operator 
 OR – beteckning för amerikanska delstaten Oregon
 Or – kvalsterarter i familjen Acaridae
 Or boyunı – en landtunga mellan Svarta havet och Azovska sjön[ som förbinder Krimhalvön med fastlandet, se Perekopnäset
 Or – en by på Perekopnäset, se Perekop
 or – språkkod enligt ISO 639 för Oriya